Omo peut faire référence à :

Géographie 
 Rivière Omo (Québec), un affluent de la rivière Maicasagi, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Rivière Omo (Éthiopie), une rivière éthiopienne ;
 Parc national de l'Omo, un parc national d'Éthiopie ;
 Omo, quartier de Rome, situé dans le Municipio V ;
 Omo, une ville du Japon ;
 Omø, une ile du Danemark.

Personnes 
 Omo Osaghae, athlète américain né en 1988.

Langue 
 Omo, autre nom du tigak, une langue parlée en Nouvelle-Irlande.

Marque 
 OMO, une marque de lessive.

Sigles 
 OMO (Обединена македонска организация, Organisation macédonienne unie), un parti politique bulgare ;
 OMO : Observation en milieu ouvert.

Voir aussi 
 Opération omo

Homonymie d'hydronyme